Glatton je lahko:
 Glatton, Anglija
 HMS Glatton - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice